Yvii TV è un canale televisivo regionale italiano privato della Sicilia, con sede in provincia di Catania. Il segnale è ricevibile anche tramite web streaming sul sito www.yviitv.com

La storia 
Il 12 novembre 2013 è partita yvii tv radio web. Yvii Tv viene fondata da Giuseppe Cantarella. Man mano nel tempo la tv web si è ampliata ottenendo l'autorizzazione da parte del ministero di un canale digitale terrestre denominato yvii tv, e formando una squadra di giornalisti (una redazione di 11 persone) che lavorano tutti i giorni al sito d'informazione yvii24 l'informazione delle terre dell'Etna (testata giornalistica iscritta regolarmente al tribunale di Catania) realizzando una informazione di giornale video e notizie flash che vanno in onda sul digitale terrestre dimostrando serietà e puntualità con risultati eccellenti, in pochissimo tempo oltre 200.000 visite mensili e 800.000 persone raggiunte.

Molte sono le esperienze ottenute in questi anni, tra questi anche l'incarico di insegnare le tecniche del web in due istituti scolastici con ragazzi di età tra 14 e 18 anni (Paternò e Biancavilla).

I dati sono in crescita visto il continuo aggiornamento sulla nostra rete, con del personale che si occupa delle pubbliche relazioni.

Yvii tv si vanta di ben 54 elementi che orbitano all'interno per formare e realizzare un palinsesto innovativo sempre aggiornato e al passo con le richieste dell'utente finale che è sempre più esigente nel meccanismo dell'intrattenimento web e televisivo.
Oltre a yviitv e yvii24 (neonata), esiste la realtà di yvii party (agenzia di animazione) con i suoi 25 elementi che oltre a organizzare eventi pubblici di intrattenimento e animazione, sono in grado di offrire delle produzioni televisive, da piazza anche di propria produzione e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza organizzativa.

Tutta la sopra descritta organizzazione viene messa a disposizione dei nostri sponsor per dare un servizio di visibilità massima nella nostra Sicilia e oltre con i canali web che arrivano in tutto il mondo.

La sede si trova a Biancavilla in via S. Marino 5, gli studi sono dotati di strumentazione all'avanguardia, con sala regia e due studi televisivi uno usato per i programmi prettamente web e l'altro più grande e molto innovativo usato per i programmi e trasmissioni più importanti.

Yvii tv ha un palinsesto con una programmazione di 24 ore su 24, di 15 programmi live a settimana di propria produzione come ad esempio la parola (programma politico, e cultura generale), tribuna sportiva (sport), senza senso (talk show),  applausi mania (culturale musicale) moltissimi altri.

Programmi

Notiziari 
 Yvii Meteo
 Yvii24 Notizie
 Tribuna sportiva

Autoproduzioni 
 Yvii24 cultura
 Ze people
 Clandestino
 Applausi mania
 Ciao Prof
 Come ti dirotto il dj set
 La Parola
 L'Argonauta
 Pillole di vangelo
 Songwriters
 Senza senso

Diffusione terrestre 
Dal 29 aprile 2022 non è più possibile ricevere il segnale di Yvii TV sul digitale terrestre. In precedenza, la zona di copertura dichiarata era: BRONTE (N.A.) – ADRANO – BIANCAVILLA – S.M. DI LICODIA – PATERNO' – RAGALNA – BELPASSO – CENTURIPE.

Collegamenti esterni 
 
 

Reti televisive della Sicilia